Budisme: Enso és un símbol sagrat del budisme zen.
 Meteorologia: ENSO (El Niño-Southern Oscillation) és un fenomen meteorològic de l'Oceà Pacífic, conegut com El Niño.